Seznam divizij z zaporedno številko 90.

Seznam 
 Pehotne
 90. pehotna divizija (ZDA)
 90. tankovskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi